Премия «Гойя» за лучшие костюмы (Исп.: Premio Goya al mejor actor revelación) одна из наград на Кинопремии Гойя.

Ни один из номинантов более двух статуэток не набрал.

Победители и номинанты

1990-е

2000-е

2010-е

Ссылки 
 Официальный сайт 
 IMDb: Кинопремия Гойя 

Номинации кинопремии «Гойя»
Награды, вручаемые только мужчинам